Achterbahn steht für:

 Achterbahn, Fahrgeschäft
 Achterbahn (Album), Musikalbum der A-cappella-Gruppe Wise Guys (2014)
 Achterbahn (Dokumentarfilm), deutscher Dokumentarfilm über eine Schaustellerfamilie (2009)
 Achterbahn (Fernsehreihe), Kinderfilm-Reihe des ZDF (1992–2002)
 Achterbahn (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1977)
 Achterbahn (Lied), Lied von Helene Fischer (2017)
 Achterbahn (2018), österreichischer Fernsehfilm von Wolfgang Murnberger (2018)
 Achterbahn (Verlag), deutscher Comicverlag

Siehe auch: